Filmek
 A szökevény – francia-olasz thriller, 1964 (L'insoumis) 
 A szökevény – jugoszláv háborús filmdráma, 1977 (Presuda)
 A szökevény – amerikai filmdráma, 1993 (The Fugitive)

Televíziós sorozatok
 A szökevény amerikai sorozat 1963–1967 (The Fugitive)
 A szökevény – amerikai sorozat, 2000–2001 (The Fugitive)
 A szökevény – angol krimisorozat,  2010 (The Runaway)